USS Ingraham je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ingraham (DD-111) 
 USS Ingraham (DD-444)
 USS Ingraham (DD-694)
 USS Ingraham (FFG-61)

Ingraham